StLB steht für:

 Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
 Standardleistungsbuch für das Bauwesen
 Steiermärkische Landesbahnen, siehe Steiermarkbahn und Bus

Abkürzung